Osoby:
 Ralf Arnie – niemiecki kompozytor

Inne:
 Arnie – amerykański serial telewizyjny

Zobacz też:
 Arni